Ota  kan syfta på
 Ota Šik (1919–2004), tjeckisk nationalekonom och politiker

Geografi

Frankrike 

 Ota, Corse-du-Sud – Korsika, Département de la Corse-du-Sud,

Japan 

 Ōta, Gunma, en stad i Gunma prefektur, 
 Ōta, Tokyo, en stadsdelskommun i Tokyo

Nigeria 

 Otan Ayegbaju, distriktshuvudort, Osun,

Portugal 

 Ota, Portugal, ort och församling i kommunen Alenquer nordost om Lissabon, 

Robotskapade Nigeriaförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar